Grrr est un court métrage français mi-fiction, mi-animation réalisé par André Rigal en 1952.

Synopsis

Fiche technique
 Réalisation : André Rigal avec Bourvil
 Scénario : Bourvil
 Photographie : André Rigal
 Dessins : André Rigal
 Musique : Étienne Lorin
 Pays : 
 Format : Noir et blanc - Son mono
 Durée :  10 min
 Genre : court métrage d'animation et de fiction

Distribution
 André Bourvil : lui-même

DVD
 Ce petit film est repris sur Bourvil : Bien... Si Bien, en 2006 ...

Liens externes
 

Court métrage d'animation français
Film français sorti en 1952
Film français en noir et blanc